Het Bundeskanzleramt is de gebruikelijke benaming voor de ambtelijke organisatie die de Bondskanselier van Duitsland c.q. Oostenrijk ondersteunt, dan wel voor het gebouw dat de zetel is van deze organisatie en/of deze bondskanselier.

 Bundeskanzleramt (Duitsland) voor de institutie
 Bundeskanzleramt (Berlijn)
 Bundeskanzleramt (Bonn)
 Bundeskanzleramt (Oostenrijk)